Кубок Турции 2009/2010 годов — 48-й розыгрыш турецкого кубкового турнира. Кубок стартовал 2 сентября 2009 и закончится в мае 2010 года. В нынешнем розыгрыше кубка, количество участников увеличилось с 54 команд до 71 команды, из-за этого вместо двух раундов, будет проводиться три, а далее как и было групповой турнир и плей-офф.

Календарь

Список участников 
Заявлена 71 команда, из которых все восемнадцать клубов Супер-лиги и восемнадцать клубов Первой лиги, из второй лиги в кубке участвуют 20 клубов, 10 участников плей-офф и 10 команд, занявших первые два места в группах, а из третьей право на участие досталось 15 клубам: 10 участников плей-офф и 5 команд, занявших первые места в своих группах.

Первый раунд 
В первом раунде биться за право выхода во второй раунд будут 35 клубов третьей и второй лиги, то есть 34 команды, а ещё одна команда проходит автоматически во второй круг по жребию, жребий выпал клубу «Тарсус Идман Юрду».

Второй раунд 
Во втором раунде к 17 победителям первого раунда присоединяются 18 клубов Первой лиги и клуб, прошедший автоматически по жребию.

Плей-офф 
На стадии плей-офф к 18 победителям второго раунда присоединяются 14 клубов Суперлиги, занявшие в чемпионате места с 5 по 18.

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Сетка Плей-офф

Четвертьфинал 
Первые матчи прошли 3—4 февраля, ответные — 10—11 февраля 2010 года.

|}

Полуфинал 
Первые матчи прошли 24—25 марта, ответные — 13—14 апреля 2010 года.

|}

Финал 
Финал состоялся 5 мая 2010 года в Шанлыурфе на стадионе «Гюнейдогу Анадолу Прожеси»

 протокол матча

Бомбардиры 

 Бомбардиры полный список(ТФФ)

Ссылки 
 Официальная страница кубка
 Все матчи кубка офф. сайт

Сезоны Кубка Турции по футболу
Спорт в Турции в 2009 году
Спорт в Турции в 2010 году
Турция